Ломоносовски рејон је термин који може да се односи на:

 Ломоносовски рејон (Лењинградска област), рејон у Лењинградској области
 Ломоносовски рејон (Москва), рејон града Москве
 Ломоносовски рејон (Санкт Петербург), рејон града Санкт Петербург